Iron maiden kan syfta på:

 Iron Maiden – ett brittiskt heavy metal-band
 Iron Maiden (musikalbum) – bandets debutalbum från 1980
 Iron Maiden Tour – bandets första egentliga turné 1980
 The Iron Maiden – engelsk originaltitel på en långfilm från 1962, se Håll ångan oppe!

Se även
Järnjungfrun